Vera C. Rubin Observatory, dříve Large Synoptic Survey Telescope (LSST, česky Velký celooblohový dalekohled) je připravovaný největší dalekohled na světě schopný pořídit celooblohovou přehlídku. Bude mít hlavní zrcadlo o průměru 8,4 m a do plného provozu by měl být uveden v roce 2023.

Projekt 
Jedná se o dalekohled o průměru 8,4 m, který se staví se na hoře El Peñón v Chile, nedaleko od dalších mezinárodních observatoří Gemini South a SOAR. Tvoří jej soustava tří zrcadel schopná zachytit prostřednictvím CCD kamery obraz oblohy. Podle plánů má pořízení jednoho snímku trvat 15 sekund a za dalších 5 sekund má být kamera i dalekohled připraveny na další snímek.

CCD kamera 
Tato kamera, která byla dokončena v roce 2019, má průměr 64 cm, rozlišení 3 Gpixely (miliardy pixelů) a bude chlazená (i s vyčítací elektronikou) na teplotu −100 °C. Skládá se z 21 bloků CCD polí, které mohou pracovat buď samostatně, nebo synchronizovaně. Při druhé variantě pokryje snímek na obloze pole 8,5 čtverečních stupňů.

Uvedení do provozu 
Podle plánů z roku 2014 (v roce 2018 stále uváděných) by měl být poprvé vyzkoušen (tzv. první světlo) v roce 2020 a do provozu uveden v roce 2023; údaje z roku 2020 uvádějí první světlo v roce 2021; datum uvedení do provozu se nemění.

Vědecké cíle a prostředky 
Podle existujících plánů tato kamera během jediného dne vyprodukuje okolo 30 TB dat, což je asi 100× více, než dosavadní největší přehlídkový dalekohled VISTA. Využívat jej bude hned několik mezinárodních týmů, jejichž členové se podílejí i na přípravě celého projektu. Za deset let plánované činnosti posbírá dostatek dat na vytvoření „filmu vesmíru“, který plánuje zpřístupnit společnost Google v podobě 3D mapy nám známého kosmu.

Objemnost a kvalita dat zároveň vyžaduje inovativní přístup k jejich vyhodnocování a uskladnění, přičemž řešení tohoto problému nebylo jednoduché. V průběhu svého fungování pořídí záběr každé části oblohy až 400×. Financování projektu je zajištěno z velké části americkými prostředky, část bude hrazena ze soukromých zdrojů. Cílem projektu je mimo jiné zkoumání menších těles sluneční soustavy, proměření blízkých galaxií, zjišťování dalších údajů o temné hmotě a temné energii.

Na projektu se mimo jiné podílí i vědečtí pracovníci z Fyzikálního ústavu AV ČR.

Odkazy

Reference

Související články 
 VISTA

Externí odkazy 
 
  
 Projekt na stránkách oddělení astročásticové fyziky AV ČR (2012)

Astronomické dalekohledy
Hvězdárny v Chile
Záměry staveb
Coquimbo (region)
Objekty nazvané po osobách